Зелёный проспе́кт — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Зелёный проспект — проспект в Москве.
 В Санкт-Петербурге:
 Зелёный проспект — проспект в Лисьем Носу.
 Зелёный проспект — проспект в Сестрорецке.

Украина 
 Зелёный проспект — проспект в Одессе.

См. также 
 Зелёная площадь (Площадь Мучеников)
 Зелёная улица
 Зелёный переулок